Con Gualtieri di Brienne (o Gualtiero, fr. Gautier) si possono indicare diversi personaggi storici, tutti conti di Brienne:

 Gualtieri I di Brienne (?-1090 ca.) – figlio di Engelbert IV di Brienne
 Gualtieri II di Brienne (1120 ca.-1161 ca.) – figlio di Erardo I di Brienne
 Gualtieri III di Brienne (1170 ca.- 1205) – figlio di Erardo II di Brienne, conte di Brienne, Principe di Taranto, Duca di Apulia, Conte di Lecce e Re titolare di Gerusalemme
 Gualtieri IV di Brienne (1205-1246) – figlio del precedente dal quale eredita la sola contea di Brienne
 Gualtieri V di Brienne (1278-1312) – figlio di Ugo di Brienne e padre di Gualtieri VI
 Gualtieri VI di Brienne (1302-1356) – conte di Brienne, di Conversano e di Lecce, titolare del Ducato di Atene, podestà di Firenze